Ein Geschenk des Himmels bezeichnet:
 Ein Geschenk des Himmels (1951), amerikanischer Spielfilm von Vincente Minnelli (1951)
 Ein Geschenk des Himmels (1989), deutscher Spielfilm von Horst Kummeth (1989) 
 Ein Geschenk des Himmels (2005), deutscher Spielfilm von Olaf Kreinsen (2005) 
 Ein Geschenk des Himmels – Vater der Braut 2, amerikanischer Spielfilm von Charles Shyer (1995)